Il singolare del torneo di tennis Delray Beach Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Todd Martin che ha battuto in finale Eyal Ran 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Todd Martin (Campione)
 Cristiano Caratti (secondo turno)
 Sébastien Lareau (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)

 Eyal Erlich (semifinali)
 Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Jeff Salzenstein (quarti di finale)
 Mark Petchey (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Delray Beach Challenger 1997